Stockholm ("Estocolmo", em sueco e inglês) pode se referir a:

Localidades
Stockholm (Dacota do Sul)
Stockholm (Wisconsin)

Outros
10552 Stockholm
Stockholm Open
Stockholm Syndrome, canção da banda inglesa Muse

Desambiguações de topônimos